A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a cselgáncs versenyszámokat Utrechtben rendezték július 16. és július 19. között.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Források 
 

Cselgáncs a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon